Togo je od svoje nezavisnosti 27. travnja 1960. imao 8 predsjednika. 

 
Togoanski predsjednici